Марки́рованный почто́вый сувени́р — почтовый комплект, состоящий из художественного маркированного конверта и вложенной в него двойной художественной немаркированной карточки (и иногда листком тонкой бумаги с текстом), и предназначенный для празднично-поздравительной корреспонденции. Поскольку на конверте напечатано изображение почтовой марки, то маркированные почтовые сувениры являются цельными вещами.

Описание 
Для маркированных почтовых сувениров характерны оригинальный художественный замысел и высокое качество полиграфии. Сюжеты иллюстраций конвертов и открыток всегда связаны одной темой и имеют единое графическое оформление, хотя чаще рисунки и не совпадают полностью.

Конверт сувенира 
Поскольку маркированные почтовые сувениры предназначались для обычной внутренней корреспонденции, на конвертах печатались знаки почтовой оплаты номиналом в 4 копейки. Как правило, это были марки стандартных выпусков — 1961  и 1966 года ). Однако на сувенирном конверте, выпущенном в 1964 году по случаю 47-й годовщины Октября, была напечатана оригинальная марка .

Отличительным признаком почтового сувенира является указанная на клапане конверта полная стоимость всего комплекта.

Открытка сувенира 
Вкладываемая в конверт двойная художественная карточка представляет собой немаркированную открытку увеличенного размера, сложенную вдвое.

История 
Маркированные почтовые сувениры в СССР издавались регулярно с 1963 года. За период с 1963 по 1991 год вышло почти 2000 сувениров.

В 2000-е годы выпуск маркированных почтовых сувениров был возобновлён российским Издательско-торговым центром «Марка». В течение 2003—2005 годов было изготовлено 52 сувенирных художественных маркированных конверта, внутрь которых вкладывались двойные поздравительные открытки. На конвертах были напечатаны оригинальные марки — безноминальные знаки почтовой оплаты соответствующего рисунка, с литерой «A».

Тематика 
В советское время маркированные почтовые сувениры были следующей тематики:
 Общенародные праздники («Новый год», «День Советской Армии и Военно-Морского флота», «Международный женский день», «Первомай», «День Победы», «Седьмое ноября»).
 Важные события в жизни человека («С днём рождения», «С днём свадьбы», «С новорождённым», «С новосельем»).
 Общепоздравительные («Поздравляю»).
 Различные памятные и юбилейные даты (юбилеи союзных и автономных республик и общественных организаций, юбилейные даты городов).

В России подобные сувениры приурочены к общенародным праздникам и памятным событиям (с надписями «Поздравляем!» и «С днём рождения!»).

Коллекционирование 
Помимо выполнения своего прямого назначения, почтовые сувениры являются объектами коллекционирования. В 2004 году в России был выпущен специальный каталог маркированных почтовых сувениров СССР 1963—1991 годов.

См. также 
 Праздничная марка
 Цельная вещь

Примечания

Литература 

 Ивашкин В. В. Каталог маркированных сувенирных комплектов СССР. 1963—1991. — : Реноме, 2014. — 504 с. — ISBN 978-5-91918-469-0.
 Календарь филателиста на 1973 год. — : Связь, 1972. — 12—18 ноября.

Знаки почтовой оплаты
Почтовые конверты